Bataliony saperów noszące numer „20” lub „XX”:

Wojska Polskiego:
 XX Batalion Saperów (1920-1929) 
 20 Batalion Saperów (1939)
 20 Batalion Saperów (1945-1947)
 20 Batalion Saperów (1944-1957)